Miejscowości w USA:
 Russellville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Franklin
 Russellville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Russellville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Russellville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Russellville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Logan
 Russellville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 Russellville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Russellville – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Berkeley